Starodub – miasto w Rosji
 Starodub – stacja kolejowa
 starodub (Ostericum) – rodzaj roślin z rodziny selerowatych

 Jurij Starodub – ukraiński naukowiec
 Starodub w Pełkiniach – obszar ochrony Natura 2000